Mojarra, en zoología, puede referirse a:

 Gerreidae (de nombre vulgar «mojarras»), familia taxonómica de peces del orden Perciformes.
 Embiotocidae (de nombre vulgar «mojarras vivíparas» o «percas»), familia taxonómica de peces marinos del orden Perciformes.
 Gymnocharacinus bergii (de nombre vulgar «mojarra desnuda» o «mojarra bronceada»), especie taxonómica de peces de la familia Characidae.
 Herichthys cyanoguttatus (de nombre vulgar «mojarra del norte»), especie taxonómica de peces de la familia Cichlidae.
 Diplodus vulgaris (de nombre vulgar «mojarra de piedra»), especie taxonómica de peces de la familia Sparidae.

Además, puede hacer referencia a:

 Los Mojarras, grupo peruano de rock.

Enlaces externos 

Nombres vernáculos de peces
Arabismos